Grant County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Grant County (Arkansas)
 Grant County (Indiana)
 Grant County (Kansas)
 Grant County (Kentucky)
 Grant Parish (Louisiana)
 Grant County (Minnesota)
 Grant County (Nebraska)
 Grant County (New Mexico)
 Grant County (North Dakota)
 Grant County (Oklahoma)
 Grant County (Oregon)
 Grant County (South Dakota)
 Grant County (Washington)
 Grant County (West Virginia)
 Grant County (Wisconsin)

Siehe auch:
 Grand County